Археологический парк — музей под открытым небом, объединяющий несколько археологических памятников, которые могут относиться как одному временному периоду, так и к разным.

 Археологический парк Ксантена 
 Археологический парк Неаполис (Сиракузы)
 Археологический парк Маундвиль 
 Археологический парк Монкира 
 Археологический парк Пафоса
 Археологический парк Сан-Агустин
 Археологический парк Сулстисиу